Valdepiélago kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Valdepiélago (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de León, 
 Valdepiélago (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de León, 

Robotskapade Spanienförgreningar